Пуерто дел Сол има више значења:

 Пуерто дел Сол (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуерто дел Сол (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику